Diplocynodon es un género extinto de aligatoroideo que vivió desde el Eoceno Inferior hasta mediados del Mioceno, hace 49 millones de años en Europa. Era muy similar al actual caimán en que era un animal pequeño y poseía una armadura de escudos óseos (osteodermos) que cubrían su cuello, espalda, vientre y cola. El mayor ejemplar de Diplocynodon encontrado medía 1.2 metros de largo y probablemente se alimentaba de peces, pequeños animales terrestres y de insectos cuando joven.

En el siglo diecinueve, D. steineri fue nombrado de Estiria, Austria y D. styriacus fue nombrado de Austria y Francia. Una tercera especie austríaca, Enneodon ungeri, fue situada en su propio género. Las especies  austríacas y francesas de Diplocynodon fueron sinonimizadas con E. ungeri en 2011, y debido a que el nombre Diplocynodon tiene prioridad sobre Enneodon, la especie es llamada ahora D. ungeri.

Especímenes bien preservados han sido hallados en los estratos de la cantera Messel en Alemania. En el período Eoceno, la cantera era un lago pantanoso de agua dulce que era perfecto para preservar fósiles debido a las condiciones anóxicas en el fondo del mismo.

Especies 

*Localidad y/u horizonte del espécimen tipo.

Filogenia 
Cladograma basado en Martin, 2010:

Referencias 

 Fossils (Smithsonian Handbooks) por David Ward (p. 243)

Enlaces externos 
Discover (en inglés)
Geo Science (en inglés)
 

Crocodilianos extintos
Fósiles del Paleoceno
Fósiles del Eoceno
Fósiles del Oligoceno
Fósiles del Mioceno
Fósiles de Europa